Il National Non-Food Crops Centre (NNFCC, in italiano Centro Nazionale per le Colture Non Alimentari, CNCNA) è un ente statunitense, nato nel 1970 per delega FDA, che si occupa della conservazione e classificazione dei vari cultivar delle piante medicamentose o di interesse tessile, purché non rientrino nell'alimentazione animale o umana.

Collegamenti esterni 
 

Istituzioni degli Stati Uniti d'America